Пенхамито има више значења:

 Пенхамито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пенхамито, Ла Панза (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику